Duboy ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Duboy (1830–1886), französischer Bildhauer
 Philippe Duboy (* 1942), französischer Architekturhistoriker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Duboys